Zwergminierfalter steht für folgende Schmetterlingsarten:

 Herings Zwergminierfalter
 Svenssons Eichen-Zwergminierfalter